Falset kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Falset (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Falset (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar